Vida espiritual puede referirse a:

Espiritualidad
Vida religiosa
Más allá